

Тогайли — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Тогайли — село, Чиїлійський район, Кизилординська область